Zamach stanu w Syrii (marzec 1949)
 Zamach stanu w Syrii (sierpień 1949)
 Zamach stanu w Syrii (grudzień 1949)
 Zamach stanu w Syrii (1963)
 Zamach stanu w Syrii (1966)
 Zamach stanu w Syrii (1970)

Zobacz też